Baby Face oder Babyface steht für:

 Baby Face, amerikanischer Spielfilm von Alfred E. Green (1933)
 Baby Face (Lied), Lied von Harry Akst und Benny Davis (1926)
 Babyface, einen beim Publikum beliebten Wrestler, siehe Liste von Wrestling-Begriffen #F

Baby Face oder Babyface ist der Spitzname folgender Personen:

 Baby Face, Spitzname von Jimmy „Baby Face“ Lewis (* 1932/1933), US-amerikanischer Sänger und Gitarrist
 Baby Face, Spitzname von Baby Face Willette (1933–1971), US-amerikanischer Organist und Pianist
 Babyface, Spitzname von Babyface Nelson (Lester Joseph Gillis; 1908–1934), US-amerikanischer Krimineller
 Babyface, Spitzname von Babyface (Musiker) (* 1959), US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Produzent